Anne Elizabeth Alice Louise (Clarence House, Londen, 15 augustus 1950), prinses van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, is het tweede kind en de enige dochter van de Britse koningin Elizabeth II en prins Philip. Prinses Anne draagt sinds 1987 de dynastieke titel Princess Royal. Deze titel is gereserveerd voor de oudste dochter van de Britse monarch. Sinds de troonsbestijging van koning Charles III in 2022 is Anne zestiende in lijn voor Britse troonopvolging.

Levensloop

Carrière 
Prinses Anne kreeg eerst privéles op Buckingham Palace en ging daarna naar een kostschool in Kent. Als ruiter heeft ze meegedaan aan de Olympische Zomerspelen 1976. Sinds 1988 is ze lid van het Internationaal Olympisch Comité. Sinds 1994 is ze Lady of the Garter (LG) in de  Orde van de Kousenband.

Eerste huwelijk 
Prinses Anne trouwde op 14 november 1973 met Mark Phillips.

Het paar heeft twee kinderen:  
 Peter Phillips (1977), gehuwd van 2008 tot 2020 met Autumn Kelly 
 Zara Phillips (1981), gehuwd sinds 2011 met Mike Tindall

Prinses Anne en haar eerste echtgenoot kondigden in 1989 hun echtscheiding aan. De scheiding was een feit in 1992.

Tweede huwelijk 
Prinses Anne hertrouwde op 12 december 1992 met Tim Laurence, een adjudant van koningin Elizabeth. Ze moesten in een Schotse kerk trouwen, omdat de Engelse Kerk gescheiden mensen verbiedt te hertrouwen in hun kerken, zolang de ex-partner nog leeft. Ze hebben geen kinderen samen en wonen in St-James' Palace. Sir Tim Laurence is titulair viceadmiraal van de Britse vloot.

Annes oudste zoon, Peter Philips, en zijn Canadese vrouw Autumn Kelly kregen op 29 december 2010 hun eerste kind, Savannah. Deze dochter is het eerste kleinkind van prinses Anne en het eerste achterkleinkind van koningin Elizabeth. Er volgde nog een tweede dochter; Isla.

Anne
Brits olympisch deelnemer
Brits ruiter
Eventingruiter
Brits sportbestuurder
IOC-bestuurder